est la formule brute de plusieurs isomères.

 succinyl-coenzyme A, numéro CAS 
 méthylmalonyl-coenzyme A, numéro CAS